Руд:
 Руд () — единица площади в английской системе мер.
 Руд ( — «струна») — персидский струнный музыкальный инструмент.
 Руд () — нидерландское имя.
  — персонаж игры Final Fantasy VII.

Персоналии 
 Руд, Бобби (род. 1977) — канадский рестлер.
 Руд, Кэти (род. 1992) — новозеландская футболистка.
 Руд, Рик (1958—1999) — американский рестлер.
 Руд, Эдвин (1854—1932) — норвежский инженер-механик и изобретатель.

РУД 
 РУД — рычаг управления двигателем.
 РУД — равноускоренное движение.

См. также 
 Рууд (значения)
 Рюд, Франсуа — французский скульптор.